Sitio de Nicea puede referirse a:

Sitio de Nicea (727) asedio de la ciudad de Nicea en el 727 en las guerras árabo-bizantinas
Sitio de Nicea (1097) asedio de la ciudad de Nicea en el año 1097 durante la Primera Cruzada.
Sitio de Nicea (1113) asedio de la ciudad de Nicea en el año 1113 durante la guerras entre bizantinos y selyúcidas.
Sitio de Nicea (1331) asedio de la ciudad de Nicea en entre los años 1331 durante las guerras entre bizantinos y turcos otomanos.